Karl Seubert ist der Name folgender Personen:

* Karl Seubert (Chemiker, 1815) (1815–1868), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Karl Seubert (Chemiker, 1851) (1851–1942), deutscher Chemiker, Apotheker und Hochschullehrer